Bośnia i Hercegowina
 Lug – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Bugojno
 Lug – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie hercegowińsko-neretwiańskim, w gminie Jablanica
 Lug – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Kiseljak
 Lug – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie hercegowińsko-neretwiańskim, w gminie Prozor-Rama
 Lug – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie dziesiątym, w gminie Tomislavgrad
 Lug – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Derventa
 Lug – wieś w Republice Serbskiej, w mieście Trebinje

 Chorwacja
 Lug – wieś w żupanii osijecko-barańskiej, w gminie Bilje

 Niemcy
 Lug – dzielnica Eggenfelden
 Lug – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südwestpfalz

 Serbia
 Lug – wieś w okręgu zlatiborskim, w gminie Bajina Bašta
 Lug – wieś w Wojwodinie, w okręgu południowobackim, w gminie Beočin

Zobacz też:
 Lug, celtycki bóg słońca i światła
 Lueg
 LUG
 Lugh